The Girl from the East – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Girl from the East – cortometraggio del 1915 diretto da Richard Stanton
 Girl from the West – film del 1923 diretto da Wallace MacDonald